Felix Bidembach ist der Name folgender Personen:

* Felix Bidembach der Ältere (1564–1612), deutscher Theologe und Geistlicher
 Felix Bidembach der Jüngere (1604–1672), deutscher lutherischer Theologe